Alsófüged (Alsófügöd), a 19. században önálló település Abaúj-Torna vármegyében, 1936-ban Felsőfügöddel egyesülve Fügöd települést alkotta; jelenleg Encs településrésze;
 Alsófüged (Alfüged, Ciugudu de Jos), település Romániában, Fehér megyében; 1876-tól a trianoni békeszerződésig hivatalosan Torda-Aranyos vármegyéhez tartozott.